Salmantini – abitanti di Provincia di Salamanca
Salmantini – abitanti di Salamanca